Montdidier, Moselle
 Montdidier, Somme